Чемпионшип Английской футбольной лиги 2021/22 () — 18-й сезон Чемпионшипа в его текущем формате и 30-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги. Победителем турнира стал «Фулхэм».

Сезон начался 6 августа 2021 года и завершился 7 мая 2022 года. Плей-офф за право выхода в Премьер-лигу прошли с 13 по 29 мая 2022 года.

Команды-участники 
В турнире приняли участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Чемпионшип 
Вышли из Лиги 1
 Халл Сити
 Питерборо Юнайтед
 Блэкпул

Выбыли из Премьер-лиги
 Фулхэм
 Вест Бромвич Альбион
 Шеффилд Юнайтед

Выбывшие из Чемпионшипа 
Вышли в Премьер-лигу
 Норвич Сити
 Уотфорд
 Брентфорд

Выбыли в Лигу 1
 Уиком Уондерерс
 Ротерем Юнайтед
 Шеффилд Уэнсдей

Города и стадионы

Главные тренеры и капитаны

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021
Англия 2
2-1